Екора () — топоним, встречающийся в испаноязычных странах.

 Екора — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Екора — город в Мексике, входит в штат Сонора в составе одноимённого муниципалитета.